В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кенді Рейнолдс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Феербенк і Сьюзен Лео 6–4, 6–0.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Бетсі Нагелсен /  Пола Сміт (чвертьфінал)

 Розалін Феербенк /  Сьюзен Лео (фінал)
 Мері Лу Деніелс /  Робін Вайт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open